Bara – osada wsi Nawodna w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna
 Bara – miejscowość w Hiszpanii, w Aragonii
 Bara – miejscowość na Słowacji, w kraju koszyckim, w powiecie Trebišov
 Bara – miejscowość w Szwecji
 Bara – miasto w Pakistanie
 Bara – miasto i dystrykt w Sudanie
 Bara – dystrykt w Nepalu
 Bara – gmina w Rumunii, w Okręgu Temesz 
 Irina Bara (ur. 1995) – rumuńska tenisistka
 Jean-Honoré Bara (1798–1864) – francuski duchowny katolicki, biskup
 Joseph Bara (1779–1793) – francuski ochotnik, uczestnik wojen wandejskich
 Krzysztof Bara (1966–2017) – polski wokalista, lider zespołu Wańka Wstańka & The Ludojades
 Theda Bara (1885–1955) − amerykańska aktorka filmów niemych